Коглан — английская фамилия. Известные носители

 Коглан, Джон (род. 1946) — британский барабанщик;
 Коглан, Тимоти (1855—1926) — австралийский экономист.